Kraiker ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kraiker (1937–2015), deutscher Politikwissenschaftler
 Wilhelm Kraiker (1899–1987), deutscher Klassischer Archäologe